Роял Арена () — многофункциональная арена в Копенгагене (Дания).

Информация 
Титульный спонсор арены — датская пивоваренная компания Royal Unibrew. Спортивная арена была открыта четырьмя концертами группы Metallica 3, 5, 7 и 9 февраля 2017 года.

Крупнейшие спортивные мероприятия 
 Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — c 13 по 17 декабря 2017 года
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой — с 4 по 20 мая 2018 года
 Чемпионат мира по гандболу среди мужчин — в январе 2019 года
 Blast Premier Fall Final 2021-2022
- 24-27 ноября 2021-2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные сооружения Дании
Стадионы Дании
Стадионы
Спорт в Дании в 2016 году